Vancea este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Ioan Vancea (1820–1892), preot, episcop și mitropolit greco-catolic român.
 Augustin Vancea (1892–1973), geolog român.
 Zeno Vancea (1900–1990), compozitor, muzicolog, critic muzical, dirijor de cor, pianist și profesor român.
 Petre Vancea (1902–1986), medic oftalmolog român.
 Ilie Vancea (1949–2021), politician și ministru moldovean.
 Robert Vancea (n. 1976), fotbalist român.
 Cosmin Vancea (n. 1985), fotbalist român.